Plurale di Stanga
 Stanghe – località di Racines
 Cascate di Stanghe – cascate nei pressi di Racines, vicino a Vipiteno, tra la Val Ridanna e la Valle di Racines